remmen waarbij de energie wordt teruggeleverd aan de motor of andere aandrijving: recuperatief remmen
 een type warmtewisselaar, zie recuperatieve warmtewisselaar
 herstel na een operatie, ongeval of dergelijke, zie recuperatie (medisch)